Optische as (optica)
 Optische as (kristallografie)